Szatmári István (1925–1988) színész
 Szatmári István (1928) sportvezető
 Szatmári István (1997) labdarúgó